Psilorhynchus är ett släkte av fiskar. Psilorhynchus ingår i familjen Psilorhynchidae.

Psilorhynchus är enda släktet i familjen Psilorhynchidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Karpartade fiskar
Psilorhynchus